Emily Infeld (ur. 1990) – amerykańska lekkoatletka specjalizująca się w biegach długodystansowych oraz średniodystansowych,
 Eryk Infeld (1940–2019) – polski fizyk, profesor nauk fizycznych,
 Leopold Infeld (1898–1968) – polski fizyk teoretyk, autor prac z ogólnej teorii względności, teorii pola i elektrodynamiki